Дми́трий Шестако́в:
 Шестаков, Дмитрий Анатольевич (род. 1949) — советский, российский учёный-юрист и педагог.
 Шестаков, Дмитрий Петрович (1869—1937) — историк античности, филолог-классик, византинист, поэт, переводчик. Примечания